Mehmet Çoban ist der Name folgender Personen:

* Mehmet Çoban (Ringer) (1905–1969), türkischer Ringer
 Mehmet Abdullah Çoban (* 1991), türkischer Fußballspieler